Деревківська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Деревківська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область Любешівський район
 Деревківська сільська рада — Полтавська область Котелевський район

Джерела 

сайт Верховної Ради України